(6249) Дженнифер () — медленно вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 7 мая 1991 года американским астрономом Элеанор Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь американской актрисы Jennifer Jones Simon.

См. также 
 Список астероидов (6201—6300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Элеанор Хелин